Gare de La Madeleine :
 Gare de La Madeleine, gare située sur la commune de La Madeleine (Nord) 
 Gare de La Madeleine, projet avorté de gare ferroviaire parisienne